Thurston County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Thurston County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Thurston County (Washington) – okres státu Washington